Sayyid steht für:

 Sayyid, ein islamischer Titel
 Sayyid-Dynastie, die islamischen Herrscher Indiens in der Zeit von ca. 1414–1451 im Sultanat von Delhi

Sayyid ist der Familienname folgender Personen:
 Al-Wali Mustafa Sayyid († 1976), sahrauischer Politiker
 Ayman Fuad Sayyid (* 1949), ägyptischer Historiker und Handschriftenexperte
 Ridwan as-Sayyid (* 1949), libanesischer Journalist, Schriftsteller und Professor der Islamwissenschaften
 Süleyman Seyyid (1842–1913), türkischer Maler

 Seyit ist der Familienname folgender Personen:
 Cevat Seyit (1906–1945), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sayed (Begriffsklärung)
 al-Sayed (Begriffsklärung)
 El-Sayed (Begriffsklärung)
 Elsayed (Begriffsklärung)
 Syed (Begriffsklärung)